Novecento puede hacer referencia a los siguientes artículos:
Novecento, película europea de 1976
Novecento, movimiento artístico desarrollado en Italia en los años 1920-1930
Novecento, monólogo teatral de Alessandro Baricco